Alta Frequenza est une radio régionale corse de catégorie B, fondée en 1981 à Ajaccio. Doyenne des radios corses, et figurant parmi les doyennes des radios françaises de la FM, elle dispose de huit émetteurs fonctionnant en modulation de fréquence (FM) à Ajaccio, Bastia, Corte, Calvi, Bonifacio, Ghisonaccia, Bocognano et Porto-Vecchio, et de trois dispositifs pour la radio numérique terrestre à Nice, Cannes et Marseille. Elle est membre du SIRTI.

Historique 
Alta Frequenza est fondée en 1981 à Ajaccio. Un matériel de fortune et des moyens très limités permettent à la radio de s'exprimer dans un premier temps, essentiellement sur la ville d'Ajaccio. Au fil des années, Alta Frequenza étend sa zone de diffusion : Propriano, Sartène, Cargèse, la Gravona. Puis, plus tard, Bastia, Corte, et enfin le reste de la Corse.

Le début des années 80 voit en Corse, la profusion de l'idée nationaliste, fortement liée, à ce moment-là, à la défense d'une culture perdue puis retrouvée. Bâtie dans un but purement culturel, Alta Frequenza est alors le seul média de l'audiovisuel - avec Radio Corse International (aujourd'hui disparue) - à diffuser de la chanson et langue corse. La première des radios corses montre la voie nouvelle : celle de l'existence d'un média corse indépendant, donnant la parole au peuple.

Alors que la langue corse est combattue, que certains groupes insulaires, également en émergence, sont interdis dans certaines villes et certains villages de l'île, Alta Frequenza devient alors la voix d'un peuple. I Muvrini, Canta u Populu Corsu et tant d'autres groupes culturels insulaires, trouvent de ce fait un moyen d'expression radiophonique qui favorisera leur épanouissement. En 1984, la jeune station décide donc de se professionnaliser. Mais tout en gardant ses premières impulsions culturelles. Alta Frequenza prend alors un nouvel élan. L'apparition du spot publicitaire lui apporte des moyens qui lui permettent de s'affirmer en tant qu'organe de presse, cohérent et crédible.

Bien qu'affichant ses opinions dans un programme musical, Alta Frequenza reste lucide dans sa pensée, réalisant un journal d'informations dans la cohérence. Si la radio souffre, dans un premier temps d'un manque de moyen évident, elle adopte toutefois une ligne éditoriale décalée. Alta Frequenza, qui est alors le seul média de l'audio-visuel corse indépendant, fait figure de contre-poids. Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. "Vous écoutez Alta Frequenza et Alta Frequenza vous écoute !" La radio trouve son slogan. La professionnalisation de la radio tend à l'ouverture vers d'autres activités : la création d'événements culturels, de spectacles.

Après avoir étendu sa zone de diffusion sur toute la Corse, Alta Frequenza a franchi un palier dans les années 2010 en diffusant ses programmes sur la Radio numérique terrestre, à Nice, Marseille et Cannes.

Équipe 

 France Antona (directrice)
 Jean-Noël Casanova (dirigeant)
 Alex Bertocchini (rédacteur en chef)
 Frédéric Bertocchini est un journaliste de cette radio

Programmation

Généralités 
Le format de la radio est de type music and news, avec une tendance pop-rock et chansons corses pour la musique, et où l'information tient une présence non négligeable (environ 87 minutes d'infos corses par jour + environ trente minutes d'information nationale et internationale + de nombreux magazines d'info).

La chanson corse occupe une place très importante, environ 33% de la programmation musicale de la station.

Informations 
Alta Frequenza propose des informations nationales et internationales mais aussi des journaux en langue corse, traitant de l’actualité insulaire. On peut y écouter Le Grand Journal corse à 7h30, 9h00, 12h00, 14h00, 18h30 et 20h00, ainsi que les flashs en langue corse en langue française tout au long de la journée.

Le site internet de la station consacre également une grande part à l'information.

L'information est présente sur l'antenne depuis la création de la station en 1981.

Principales émissions 

 U Sguardu : émission politique, présentée par Maria Lanfranchi ou Frédéric Bertocchini. Un regard sur l'actualité corse en compagnie d'un invité appartenant au monde politique, associatif ou culturel. Du lundi au vendredi à 7h45 et 12h15.
 Palisà : Focus sur une personnalité corse. Une émission présentée par Frédéric Bertocchini jusqu'à 2015 (depuis, par Maria Lanfranchi)
 C'est le Foot : Magazine du football corse. Débats et échanges en compagnie de chroniqueurs et personnalités du football corse. Tous les lundis et jeudis de 19h00 à 20h00.
 Storia Nustrali : Magazine consacré à l'histoire de la Corse, présenté par Lisa d'Orazio. Du lundi au vendredi, à 15h50 et 21h45.

Diffusion 

Alta Frequenza dispose de huit fréquences en modulation de fréquence (FM) à Ajaccio, Bastia, Corte, Calvi, Bonifacio, Ghisonaccia, Bocognano et Porto-Vecchio, et de trois fréquences en numérique terrestre à Nice, Cannes et Marseille.

La station couvre la majeure partie de la Corse.

Pour compléter

Articles connexes 
 Liste des stations de radio régionales en France

Lien externe 
 Site officiel d'Alta Frequenza

Entreprise ayant son siège en Corse
Entreprise des médias ayant son siège en France
Radio en Corse
Radio à Nice
Radio à Marseille - Aix-en-Provence
Station de radio à caractère régional en France
Ajaccio
Station de radio en français
Station de radio en langue corse
Station de radio de musique pop
Station de radio diffusant du rock
Station de radio diffusant de la chanson
Station de radio fondée en 1981
SIRTI